Ситни́к (Juncus L.) — рід однорічних та багаторічних рослин з родини ситникових;
 Си́тник — хліб з борошна, просіяного на ситі (ситного борошна);
 Си́тник — майстер з виготовляння сит (синонім — сита́р);

Прізвище 

Ситник — українське прізвище, відомі носії:

 Ситник Анатолій Андрійович ( 1946) — український журналіст, краєзнавець, громадський діяч. Заслужений журналіст України.
 Ситник Артем Сергійович ( 1979) — український юрист, колишній слідчий прокуратури, перший директор Національного антикорупційного бюро України (з 16 квітня 2015).
 Ситник Василь (1907-?) — громадський діяч.
 Ситник Віктор Петрович (1939—2016) — український вчений, доктор економічних наук, голова Держагрпрому УРСР, віце-прем'єр-міністр України, заслужений працівник сільського господарства України.
 Ситник Віталій Олександрович ( 1994) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ситник Елла Василівна (1963) — українська педагогиня, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».
 Ситник Євгенія (1895—1975) — учителька, канадська громадська діячка українського походження.
 Ситник Іван Олександрович ( 1927) — український вчений у галузі мікробіології, доктор медичних наук.
 Ситник Клавдія Володимирівна (1986—2020) — сержант Збройних сил України, військовий медик.
 Ситник Костянтин Меркурійович ( 1926) — фізіолог рослин, дійсний член АН УРСР з 1973 року.
 Ситник Микола Костянтинович, відомий як Микола Вересень, ( 1960) — український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.
 Ситник Микита Володимирович (1995—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ситник Микола Петрович ( 1936) — український інженер та винахідник, Заслужений винахідник Української РСР.
 Ситник Михайло Васильович (1920—1959) — український поет.
 Ситник Олег Іванович (1935—2006) — український журналіст, головний редактор багатьох українських газет, поет-пісняр.
 Ситник Олександр
 Ситник Олександр Борисович ( 1985) — український футболіст, півзахисник низки українських клубів, юнацької та молодіжної збірних України.
 Ситник Олександр Васильович (1920—1992) — радянський український скульптор. Член Спілки художників УРСР.
 Ситник Олександр Степанович ( 1952) — український археолог.
 Ситник Петро ( 1939) — український радянський графік.

Топонім 

 Ситник — село в складі Червенського району Мінської області.

Див. також 
 Ситники
 Ситнік

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ник